Beason ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Beason (1908–1988), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Doug Beason (* 1953), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, Physiker und Offizier
 Tanner Beason (* 1997), US-amerikanischer Fußballspieler